Арељано има више значења:

 Арељано (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Арељано (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Арељано (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику